Астлан 5. Сексион има више значења:

 Астлан 5. Сексион, Дон Лорензо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Астлан 5. Сексион, Паломиљал (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику